Святки на Садовой — гастрономический фестиваль, который проводился в Ростове-на-Дону в 2015 году и по заявлениям организаторов мог стать традиционным мероприятием для города.

История 
I Открытый городской фестиваль «Святки на Садовой» был проведен в Центральном парке имени Максима Горького. Мероприятие проходило 17 и 18 января 2015 года. В фестивале принимали участие различные заведения города — кафе и рестораны, которые угощали пришедших гостей блюдами восточной, европейской, кавказской и русской кухни. Желающие могли посетить мастер-классы, конкурсы и викторины. Сам фестиваль был посвящен гастрономии и народным ремеслам и проходил при поддержке Комитета по торговле и бытовому обслуживанию Администрации города. На дату проведения фестиваля повлияли традиционные празднования и святочный период, на протяжении которого было принято угощать ряженых.
Открытие фестиваля посетило около 3500 человек. На территории фестиваля можно было бесплатно воспользоваться wi-fi.

Примечания 

Фестивали Ростова-на-Дону
Кулинарные фестивали